Уи́ллкок () — английская фамилия.

Фамилия 
  (1879—1956) — австралийский политик.
  (1896—1952) — британский политик, преступник, борец за права человека.

См. также 
 Уилкок
 Уилкокс
 Уиллкокс
 Уилкоксон